

Architettura 
 Castello di Seeberg – castello situato a Ostroh (Repubblica Ceca)

Astronomia 
 8130 Seeberg – asteroide della fascia principale

Geografia

Germania 
 Seeberg – frazione di Altlandsberg, città nel circondario del Märkisch-Oderland (Brandeburgo)
 Seeberg – quartiere di Colonia, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Polonia 
 Seeberg (o Groß Seeberg o Großseeberg) – antico nome tedesco di Chrzypsko Wielkie, comune nel distretto di Międzychód (Grande Polonia)

Repubblica Ceca 
 Seeberg – antico nome tedesco di Ostroh, frazione del comune di Poustka nel distretto di Cheb (Karlovy Vary)

Svizzera 
 Seeberg – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)

Persone 
 Wichmann von Seeberg (?-1192) – vescovo tedesco
 Tom Seeberg (1860-1938) – tiratore norvegese
 Peter Seeberg (1925-1999) – scrittore danese

Pagine correlate 
 Seberg – pagina di disambiguazione
 Seeburg – pagina di disambiguazione